MLW steht als Abkürzung für:

 Major League Wrestling, ein ehemaliger US-amerikanischer Wrestling-Verband
 Malawi, UNDP-Code
 Mannschaftslastwagen, Fahrzeugbezeichnung beim Technischen Hilfswerk (THW)
 Maximum Landing Weight, das höchste zugelassene Gewicht eines Flugzeugs bei der Landung
 Messleitwagen, ein Messfahrzeug deutscher Feuerwehren
 Mittellateinisches Wörterbuch, ein Projekt zur Herausgabe eines Wörterbuches, das der Erschließung des mittellateinischen Wortschatzes dient
 MLW (Medizin-, Labor- und Wägetechnik), ein ehemaliger Warenzeichenverband des Volkseigenen Kombinats Medizin- und Labortechnik in der DDR, Hauptsitz des Kombinates war in Leipzig
 Flughafen Monrovia-Spriggs Payne, zweitgrößter Flugplatz von Monrovia, Hauptstadt der westafrikanischen Republik Liberia nach dem IATA-Code
 Montreal Locomotive Works, ein ehemaliger kanadischer Lokomotivhersteller

MLW